Tête d'or est une expression que l'on retrouve dans des noms de :

Lieux 

 Maison de la Tête d'Or, maison baroque à Bruxelles ;
 Maison de la Tête d'Or, maison baroque à Termonde ;
 redoute de la Tête d'Or, ancien ouvrage de fortification de Lyon ;
 parc de la Tête d'or, parc public de Lyon qui a englobé pour partie l'emprise de la redoute de la Tête d'Or ;
 théâtre Tête d'or, théâtre lyonnais ;

Arts et culture 

 Tête d'or, pièce théâtrale de Paul Claudel ;
 Tête d'or, film de Gilles Blanchard avec Béatrice Dalle

Espèces vivantes 

 Conure à tête d'or ;
 Perruche à tête d'or ;
 Oriole à tête d'or ;
 Manakin à tête d'or ;
 gobie à tête d'or ;
 Renoncule tête d'or.